Cavalier kan henvise til: 

 The Cavaliers, på dansk Kavalererne, et politisk parti under Den engelske borgerkrig (1642-1651)
 Cavalier (North Dakota), en by i Pembina County i North Dakota
 Cavalier County, et county i North Dakota
 Vauxhall Cavalier, en bilmodel fremstillet i tre generationer af Vauxhall Motors
 Cavalier King Charles Spaniel, en hunderace
 Cleveland Cavaliers, et basketballhold fra Cleveland